Мар'їна Роща — село в Україні, у Петропавлівському районі Дніпропетровської області. 
  — станція Московського метрополітену Люблінсько-Дмитровської лінії. 
  — проміжна станція Великої кільцевої лінії Московського метрополітену.
  — зупинний пункт Ризького напрямку МЗ та Олексіївської сполучної лінії у складі діючої лінії МЦД-2 і планованої лінії МЦД-4 Московських центральних діаметрів. 
 Мар'їна Роща (район) — адміністративний район Москви, входить до складу Північно-Східного адміністративного округу. 
 Мар'їна роща (заповідне урочище) — заповідне урочище місцевого значення в Україні.